La Coppa Italia di pallacanestro femminile 2005 (chiamata anche Final Six 2005) si è disputata dal 18 al 20 marzo al PalaCiti di Parma. Vi hanno preso parte le sei squadre che al termine del girone d'andata del campionato di Serie A1 occupavano i primi posti in classifica ovvero Phard Napoli, Famila Schio, HS Penta Faenza, Pool Comense, Meverin Parma e Umana Venezia, le prime due squadre ammesse direttamente al secondo turno.

Ha vinto il torneo la Famila Schio al suo quarto titolo, secondo consecutivo, battendo in finale la Phard Napoli per 63-51.

Tabellone

Finale

Squadra vincitrice 
Famila Schio (Quarto titolo): Chiara Consolini, Elisabetta Moro, Erica Caracciolo, Bethany Donaphin, Anna Pozzan, Nicoletta Caselin, Penny Taylor, Raffaella Masciadri, Marta Rezoagli, Cíntia Silva dos Santos, Lorenza Arnetoli, Michela Marcato, Michela Vedovato. Allenatore: Fabio Fossati.

Note

Voci correlate 
 Serie A1 femminile FIP 2004-2005

Collegamenti esterni 
 

Competizioni sportive a Parma
 2005
Pallacanestro a Parma
Pallacanestro nel 2005